Paganin – cognome italiano
 Antonio Paganin (1966) –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giorgio Paganin (1962) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Giovanni Paganin (1913-1997) – scultore italiano
 Giovanni Paganin (1955) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Massimo Paganin (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano